Salvadorieremomela (Eremomela salvadorii) är en fågel i familjen cistikolor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i östra Demokratiska republiken Kongo till sydöstra Gabon, centralplatån i Angola och västra Zambia. Den behandlas ofta som underart till gulbukig eremomela (Eremomela icteropygialis
),

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den inte som god art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar den italienska ornitologen Tommaso Salvadori (1835–1923). Släktesnamnet Eremomela som också återspeglas i fåglarnas trivialnamn betyder "ökensång", efter grekiska eremos för "öken" och melos, "sång" eller "melodi".

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Cistikolor
Fåglar i etiopiska regionen